The Lottery Man – opera teatrale di Rida Johnson Young
 The Lottery Man – film del 1916 diretto da Leopold Wharton e Theodore Wharton
 The Lottery Man – film del 1919 diretto da James Cruze